Andreas Augustsson – ex calciatore svedese
 Jakob Augustsson – ex calciatore e allenatore di calcio svedese
 Jörgen Augustsson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Dick Augustsson, noto come Rickard Falkvinge – politico e imprenditore svedese